Ла Гвајабита има више значења:

 Ла Гвајабита (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвајабита (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику